Wangbao bezeichnet:

 Wangbao (Qidong) (王鲍镇), Großgemeinde der Stadt Qidong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wangbao (Suizhou) (王宝镇), Großgemeinde im Kreis Suizhou in der chinesischen Provinz Liaoning